Voici la liste des planètes mineures numérotées de 232001 à 233000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 232001 à 233000

232001-232100

232101-232200

232201-232300

232301-232400

232401-232500

232501-232600

232601-232700

232701-232800

232801-232900

232901-233000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000